Palència, ciutat de Castella i Lleó, Espanya, capital provincial 
 Palencia de Negrilla, municipi de la província de Salamanca, Castella i Lleó
 Bisbat de Palència
 Club de Fútbol Palencia, club de futbol de la ciutat de Palència
 Província de Palència, província de Castella i Lleó, al nord-oest de la península Ibèrica
 Palència (Guatemala), municipi del Departament de Guatemala